Mauco peut faire référence à :

Patronymie 

 Georges Mauco (1899-1988), démographe et psychanalyste français ;
 Jean Mauco (1745-1827), officier général français ;
 Olivier Mauco (1981-), créateur de jeux vidéo.

Toponymie 

 , page d'homonymie ;
 Bas-Mauco, commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département des Landes (région Nouvelle-Aquitaine) ;
 Haut-Mauco, commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département des Landes (région Nouvelle-Aquitaine). 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France